Oberhoffen est un toponyme utilisé en Alsace par :

 Oberhoffen-lès-Wissembourg, commune du Bas-Rhin
 Oberhoffen-sur-Moder, commune du Bas-Rhin

Homonymie de toponyme